Kråkan kan syfta på:

 Kråkan – en figur omskriven i sagorna om Mamma Mu och Kråkan, skapade av Jujja och Tomas Wieslander.
 Kråkan (sjö) – en sjö i Aneby kommun i Småland, Sverige
 Kråkan (Mölndal) – ett område i Kvarnbyn i Mölndal som idag kallas Kvarnbygatan.
 Kråkan, Nagu – en ö i kommundelen Nagu i Pargas stad, Finland
 Kråkan, Vasa – en ö utanför Vasa i Finland.
 Kråkan, Ingå – en ö i Ingå kommun, Finland.

Se även 
 Flickan och kråkan, sång från 1981 av Mikael Wiehe
 Kråka (olika betydelser)